Tême je lahko:
teme v anatomiji - zgornji (najvišji) del glave
teme v geometriji - točka maksimalne ali minimalne ukrivljenosti krivulje
teme je (po SSKJ) tudi izraz za najvišjo zgornjo ploskev (kmečke) peči